Степан Божич (; род. 23 октября 1974, Брежице, СФРЮ) — хорватский боксёр-профессионал, выступавший во второй средней () и в полутяжёлой весовых категориях (). Серебряный призёр чемпионата Европы по боксу (2000). Чемпион по версии WBA Intercontinental (2007—2009) во втором среднем весе.

Любительская карьера 
В мае 2000 года завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по боксу в Тампере (Финляндия).

Профессиональная карьера 
Первый свой профессиональный бой Степан Божич провёл 16 сентября 2000 года, одержав победу техническим нокаутом над словацким боксёром Тибором Хорвачем.

В августе 2007 года завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Intercontinental победив единогласным решением судей датского боксёра заирского происхождения Лоленги Мока.

В ноябре 2009 года боролся за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA проиграв бой техническим нокаутом немецкому боксёру казахстанского происхождения Дмитрию Сартисону.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Хорватии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории